Вомперский — фамилия; имеет женскую форму Вомперская.
 Вомперский, Валентин Павлович (1924—1995) — советский и российский лингвист (русист), профессор.
 Вомперский, Станислав Эдуардович (род. 1930) — советский и российский биолог, член-корреспондент АН СССР, академик РАН.